Ferula badra-kema är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Ferula badra-kema ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
badra-kema